La première saison de Tahiti Quest a été diffusée du  au . Présentée par Benjamin Castaldi, elle a été remporté par la famille Jan.

Candidats

Descriptif des "Épreuves éliminatoires" 
Les épreuves éliminatoires ont lieu à la fin de chaque émission sauf la , l'équipe qui sera dernière à ce genre d'épreuve sera éliminée de Tahiti Quest. Pour avoir un avantage et une pénalité à donner à une des autres familles, il faudra gagner l'épreuve précédente. En finale, les 2 familles auront 3 défis pour remporter une pagaie supplémentaire et 1 défi après pour remporter un lest à mettre sur la pirogue de l'équipe adverse. 

  éliminatoire : Défi des boucliers
Règles : Il faudra faire 2 tours de parcours en gardant des fruits sur le bouclier, le  se fera avec 1 petit fruit sur le bouclier, le  avec 2 petits fruits.
Avantage : Départ avec 20 mètres d'avance (aux Hemon)
Pénalité : Départ avec 10 secondes de retard (aux Godel)
Participants des familles : Maud et Aglaé (Jan), Carole et Morgane (Hemon), Stéphanie et Lilou (Godel), Magali et Allan (Vandroogenbroeck), Aïcha et Kelie (Sibuet)
Classement :
 : Godel
 : Vandroogenbroeck
 : Hemon
 : Jan
 (éliminé) : Sibuet

  éliminatoire : Défi des brouettes aveugles
Règles : L'enfant devra guider son père, qui va être bandé, pendant 2 aller-retours de parcours de brouettes, il faudra rapporter 8 sacs, 4 au  aller-retour et 4 autres au .
Avantage : Départ avec 10 secondes d'avance (aux Jan)
Pénalité : 1 sac en plus à rapporter (aux Hemon)
Participants des familles : Ludovic et Violette (Jan), David et Morgane (Hemon), Pierre et Lilou (Godel), Cédric et Allan (Vandroogenbroeck)
Classement :
 : Hemon
 : Godel
 : Jan
 (éliminé) : Vandroogenbroeck

 Demi-finale : Défi du tatouage
Règles : Les enfants devront reconstituer un puzzle, un des enfants devra mémoriser ce dessin pour aller le dessiner sur le dos de leur père puis la mère devra trouver le bon dessin, qui contient la bonne clé qui ouvre le coffre, parmi les autres dessins.
Avantage : Plus de pièces déjà placés dans le puzzle (aux Hemon)
Pénalité : Pièces plus loin (aux Jan)
Participants des familles : Tous les membres
Classement :
 : Jan
 : Hemon
 (éliminé) : Godel

 Finale : Grande course en pirogue 
Règles : Les familles vont faire une course en pirogue, Il faudra attraper 4 drapeaux marqués par une bouée puis les planter à l'arrivée. 
Avantage : Pagaies (4 aux Jan, 3 aux Hemon)
Pénalité : Ajout d'un lest sur la pirogue (aux Hemon)
Participants des familles : Tous les membres
Classement :
 (Vainqueur) : Jan
 (Finaliste) : Hemon

Résultats des épreuves 
L'équipe qui sera première remportera un avantage et une pénalité à donner à l'équipe de leur choix (sauf si c'est une épreuve pour le faré, éliminatoire ou une épreuve de la finale) 
 Dans les 4 premières épreuves, ce sont des épreuves pour le faré, l'équipe qui sera dernière sera éliminé et ratera l'occasion de remporter le faré.
 Dans les épreuves 15, 16 et 17, l'équipe qui gagnera l'épreuve remportera une pagaie supplémentaire pour l'épreuve éliminatoire de la finale.
 Dans la dernière épreuve non-éliminatoire, l'équipe qui gagnera l'épreuve remportera un lest à mettre sur la pirogue de l'équipe adverse pour l'épreuve éliminatoire de la finale.

Légende
 Pères
 Mères
 Enfants
 Enfant au choix
 Aînés
 Toute la famille
 L'équipe est la grande gagnante de Tahiti Quest.
 L'équipe finit à la seconde place.
 L'équipe a été éliminée de la course au faré.
 L'équipe est la dernière à être qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Tahiti Quest.
 (A) : l'équipe a obtenu un avantage
 (P) : l'équipe a obtenu une pénalité

Audiences 

Légende :

Notes et références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Télévision en Polynésie française
Tahiti Quest